Консорция — группа людей, объединённых исторической судьбой (в пассионарной теории этногенеза)
 Консорция — элемент функциональной структуры биогеоценоза